Heinrich-Böll-Gesamtschule steht für:
 Heinrich-Böll-Gesamtschule Bochum, Schule in Bochum
 Heinrich-Böll-Gesamtschule Düren, Schule in Düren
 Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln, Schule in Köln